Гаити принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 5 спортсменов в двух видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Гаити несла дзюдоистка Линуз Десравин, а на церемонии закрытия — бегунья .

На Летних Олимпийских играх 2012 Гаити не сумела завоевать ни одной олимпийской медали. Четыре из пяти спортсменов, выступающих за Гаити, родились при этом в США. Марлена Уэш стала единственной кто выступал в двух дисциплинах в своём виде спорта: на дистанциях 200 метров и 400 метров. Она не стала выступать на 200-метровой дистанции, а на 400 метров дошла до полуфинала.

Состав и результаты

Дзюдо 

Линуз Десравин уступила в первом же раунде представительнице Монголии Мёнхбаатарын Бундмаа со счётом 0000:0010.

Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Технические виды

Женщины
Беговые виды

Примечания

Ссылки 
 

Гаити
2010-е годы в Гаити